All My Love – brano musicale dei Led Zeppelin del 1979
 All My Love – album degli SS501 del 2009
 All My Love – singolo dei Major Lazer del 2014

Pagine correlate 
 All of My Love